Kasteel van Laroque (Cantal), een kasteel in de Franse gemeente Laroquebrou in het departement Cantal
 Kasteel van Laroque (Hérault), een kasteel in de Franse gemeente Laroque in het departement Hérault